— японский профессиональный сумоист из Уто, Кумамото. Он относится к школе Токицукадзэ-бэя. Высший ранг — одзэки. Он получил один кимбоси за победу над ёкодзуной и семь специальных призов — шесть за боевой дух и один за выдающееся выступление.

Детство и юность 
Талант Сёдая Наои впервые заметил тренер детского клуба сумо Уто, когда Наоя занимался сумо в парке начальной школы Уто. В 5-м классе он участвовал в национальных соревнованиях по сумо, а в средней школе Какудзё он был запасным членом команды-победителя на чемпионате по сумо. На последнем году обучения сельскохозяйственной школы Кумамото он выиграл молодежный национальный чемпионат по сумо.

Сёдай поступил в университет при Токийском сельскохозяйственном университете, где изучал International food information sciences на кафедре международного развития сельского хозяйства. Он стал ёкодзуной университета на втором курсе и ему было позволено попасть в профессиональное сумо на уровне 15 макусита, однако он решил сперва окончить учёбу и упустил эту возможность. На третьем году учебы в университете он вышел на Всеяпонский чемпионат по сумо, однако проиграл Эндо и не получил титул ёкодзуны-любителя в том году. Он также не имел права на цукэдаси на 4-м курсе университета.

Карьера 
После окончания университета он присоединился к школе Токицукадзэ-бэя и принял участие в своем первом турнире в марте 2014 года. Поскольку он упустил возможность стартовать в разрядах макусита в качестве цукэдаси, он начал тот турнир в качестве маэдзумо. На 5-й день турнира он проиграл Сибе, однако завершение со счетом 2-1 позволило ему продолжить повышать свой ранг. В мае, когда он получил место в дзёнокути (начальный уровень профессионального сумо), он встретился с Сибой на 5-й день и впервые победил его. Он финишировал с результатом 7-0 и выиграл чемпионат дзёнокути. Это продвинуло его на следующий уровень сумо, дзёнидан, в июльском турнире, где он закончил со счётом 6-1 и перешел на следующий уровень, санданмэ, в сентябрьском турнире. Он снова встретился с Сибой на 9 день и проиграл, однако счёт 6-1 был достаточно хорош, чтобы перейти на следующий уровень, макусита, в ноябрьском турнире. Он проиграл свой третий и четвертый матчи в этом турнире Хигоараси и Асатэммаю, но все же закончил с многообещающим результатом 5-2, что позволило ему подняться выше в рейтинге макусита. На турнире в январе 2015 года он был обеспокоен тем, что диарея и бактериальная инфекция могут повлиять на его результативность, однако он смог выиграть турнир с результатом 7: 0, включая победу над Исиурой, которого повысили до дзюрё, на последний день турнира. В следующих трех турнирах в макусита он достиг катикоси и был повышен до дзюрё в сентябре 2015 года. Он сохранил свою фамилию, Сёдай, вместо того, чтобы её сменить, как это делают большинство борцов сумо. Старейшина школы одобрил его выбор.

Позже на пресс-конференции его высказывания были интерпретированы как пессимистические, и его окрестили «очень негативным борцом сумо». Тем не менее, он закончил свой первый турнир в дзюрё с сильным результатом 11-4. В следующем турнире он улучшил свои предыдущие показатели до 13-2, выиграл чемпионат дзюрё и был переведен в высший дивизион сумо, макуути.

В январском турнире он стал 20-м борцом из префектуры Кумамото, получившим подобное звание в сумо с конца Второй мировой войны. По скорости продвижения в макуути (не считая цукэдаси) он стал третьим борцом с 1958 года, попав в высший дивизион после 11 турниров. В отличие от другого борца, Кагаяки, который также дебютировал в макуути и окончил со счётом 4-11, Сёдай добился счёта 10-5, продолжил свою серию без проигрышей в турнирах и получил приз за боевой дух. С момента вступления в сумо он стал вторым вторым по скорости получения специального приза после 12 турниров, уступив только бывшему ёкодзуне Ваканохане, который выиграл приз за боевой дух на своем 9-м турнире в январе 1950 года.

В ноябре 2016 года он одержал одиннадцать побед против четырех поражений в ранге маэгаcира 3, разделив приз «за боевой дух» с Исиурой. Он победил одзэки Кисэносато на этом турнире и получил ранг сэкивакэ на январском турнире. Ему потребовалось всего 17 турниров с момента его профессионального дебюта, чтобы достичь сэкивакэ, что является вторым результатом (после 14 турниров Конисики) с момента введения системы шести турниров в год в 1958 году для тех, кто начинал с маэдзумо. В своем дебюте в качестве сэкивакэ он упустил катикоси и участвовал в следующем турнире в ранге комусуби. На турнире он выиграл только четыре боя и был понижен в ранге до маэгасира в мае 2017 года. В июле, в ранге первого маэгасира, он получил свою первую кимбоси, победив ёкодзуну Харумафудзи на второй день. Он оставался одним из лучших маэгасира в течение нескольких турниров. В ноябре 2019 года он занял второе место после Хакухо с результатом 11-4 и получил приз за боевой дух за победу над Асаноямой в последний день турнира. В январе 2020 года он боролся за чемпионство до последнего дня, за кончив на одну победу меньше, чем у неожиданного победителя Токусорю. Он вновь получил приз за боевой дух. Он вернулся в ранг сэкивакэ в марте 2020 года. Он был одним из двух, кто победил победителя турнира Хакухо в марте и сохранил свой ранг сэкивакэ с результатом 8-7. В турнире в июле 2020 года он выиграл свой пятый приз за боевой дух после результата 11-4, он был одним из двух борцов, победивших победителя турнира Тэрунофудзи.

На турнире в сентябре 2020 года Сёдай выиграл свой первый чемпионат со счетом 13-2, победив Тобидзару в последний день, что позволило ему избежать плей-оффа. Его единственные поражения были в схватках с предыдущим победителем турнира Тэрунофудзи на 4 день и с комусуби Окиноуми на 7 день. Сёдай сказал: «В последний день я был единственным лидером, поэтому до тех пор я не беспокоился о чемпионской гонке и чувствовал себя комфортно». Он также получил свою первую премию за выдающиеся достижения и шестую премию за боевой дух. Он первый уроженец префектуры Кумамото, выигравший чемпионат высшего дивизиона.

Повышение до одзэки 

Ассоциация сумо объявила после басё в сентябре 2020 года, что они созовут внеочередное собрание, чтобы обсудить продвижение Сёдая до второго по старшинству ранга одзэки. Несмотря на то, что он закончил лишь с 32 победами в последних трех турнирах, было принято решение о том, что последовательные выступления Сёдая начиная с басё ноября 2019 года были достаточными, чтобы рассматривать его кандидатуру в одзэки. Его кандидатура была единогласно одобрена 30 сентября 2020 г. В своей благодарственной речи Сёдай сказал, что посвятит себя сумо «с духом предельной искренности, чтобы не опозорить имя одзэки». Позже он сказал репортерам, что он «почувствовал облегчение» и что он «находится в положении, в котором от вас ждут лишь побед». Он первый одзэки из префектуры Кумамото с момента с достижения этого ранга Тотихикари в 1962 году.

Сёдай дебютировал как одзэки со счётом 3-1 в ноябре 2020, но был вынужден уйти на 5 день, так как повредил левую лодыжку. Это был первый перерыв в его карьере. Он завершил свой первый полный турнир как одзэки в последующем басё в январе 2021 и добился достаточного числа побед, чтобы сохранить свой ранг. Он попал в кадобан после того, как финишировал со счётом 7-8 в мартовском турнире 2021 года. Он сохранил свой ранг одзэки, закончив со счётом 9-6 в мае, его победа на 15-й день над Эндо выбила маэгасиру из борьбы за чемпионство.

Утрата звания одзэки 
25 ноября 2022 Сёдай потерпел 8-е поражение на турнире, находясь в кадобане, и по правилам будет понижен до сэкивакэ на следующем турнире. Он смоэет вернуть звание одзэки, если одержит на январском басё 2023 года 10 и более побед.

Стиль борьбы 
Сёдай — борец ёцу-сумо, который предпочитает захваты толчкам. Его любимый захват маваси — миги-ёцу, левая рука снаружи, правая рука внутри. Его самый распространенный кимаритэ — это простой ёрикири или вытеснение за круг при обоюдном захвате.

Результаты

Примечания 

Одзэки
Борцы сумо из Японии
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1991 году